Baileyville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Baileyville (Connecticut), im Middlesex County
 Baileyville (Illinois), im Ogle County
 Baileyville (Kansas), im Nemaha County
 Baileyville (New York), im Orange County
 Baileyville (Pennsylvania), im Centre County
 Baileyville (Texas), im Milam County
 Baileyville (Virginia), im Charlotte County – nicht mehr existent